Dolovi est un toponyme qui peut désigner :

Dolovi, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Dolovi, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Dolovi, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Dolovi, un village situé dans la municipalité de Podgorica.